Archambaud ist der Name folgender Personen:

 Archambaud II. (Périgord) (Archambaud II. Talleyrand; † 1239), Graf von Périgord
 Archambaud de Grailly (um 1330–1412), Vizegraf von Castillon und Gruson, Graf von Bénauges und Captal de Buch

Archambaud ist der Familienname folgender Personen:

 Maurice Archambaud (1906–1955), französischer Radrennfahrer